Епархия Прато (, ) — епархия Римско-католической церкви, в составе митрополии Флоренции, входящей в церковную область Тосканы.

Клир епархии включает 145 священников (110 епархиальных и 35 монашествующих священников), 12 диаконов, 36 монахов, 230 монахинь.

Адрес епархии: Piazza Duomo 48, 59100 Prato, Italia.

Территория 
В юрисдикцию епархии входят 84 прихода в 5 коммунах Тосканы: все в провинции Прато — Прато, Монтемурло, Ваяно, Вернио и Кантагалло.

Кафедра епископа находится в городе Прато в церкви .

С 29 ноября 2006 года приходы епархии были разделены на семь деканатов:
 Прато-Центр;
 Прато-Восток;
 Прато-Запад;
 Прато-Юго-Восток;
 Прато-Юго-Запад;
 Прато-Север;
 Валь-ди-Бизенцио.

История 
Кафедра Прато была основана 22 сентября 1653 года буллой Redemptoris nostri Папы Иннокентия X в составе епархии Пистои и Прато.

Территория новой кафедры изначально включала только три прихода внутри городских стен XIV века, резиденция же епископа Пистои и Прато находилась в Пистое.

В 1682 году в Прато была основана епархиальная семинария.

В сентябре 1916 года территория кафедры Прато была увеличена декретом Ex officio divinitus Конгрегации Консисторий, включив 28 приходов епархии Пистои и 12 приходов архиепархии Флоренции.

Две епархии были разделены 25 января 1954 года буллой Clerus populusque Папы Пия XII.

В октябре 1975 года епархия расширилась за счёт включения 12 приходов в городах Кантагалло и Вернио, ранее принадлежавших епархии Пистои.

Ординарии епархии

Проректоры Прато 
 Карло ди Козимо Медичи (1463 — 29 мая 1492)
 Джованни ди Лоренцо Медичи (26 июня 1492 — 1501)
 Оддо Альтовити (1501 — 12 ноября 1507)
 Никколо Ридольфи (1507 — 31 января 1550)
 Пьер Франческо Риччио (1550 — 1564)
 Людовико Беккателли (июль 1564 — 17 октября 1572)
 Онофрио Камаяни (1572 — 28 апреля 1574)
 Фердинандо I Медичи (1574 — 1587)
 Алессандро Медичи (10 мая 1587 — 1 апреля 1605), избран папой римским Львом XI)
 Филиппо Сальвиати (1605 — 12 августа 1619, назначен епископом Сансеполькро)
 Карло Медичи (1619 — 1653)

Кафедра Пистои и Прато 
  (22.9.1653 — 18.5.1656)
  (28.8.1656 — 11.3.1678)
 Герардо Герарди (1679 — 16.1.1690)
  (16.8.1690 — 7.7.1700), валломброзианец; назначен архиепископом Флоренции
  (1700 — 1.1.1701), назначен архиепископом Пизы
  (22.11.1702 — 14.10.1713)
  (29.3.1715 — 11.4.1732), валломброзианец
  (21.7.1732 — 1776)
  (15.4.1776 — 22.3.1780)
  (19.6.1780 — 13.6.1791)
  (19.12.1791 — 10.2.1803)
  (28.3.1803 — 6.6.1833)
  (23.6.1834 — 24.5.1835)
  (2.10.1837 — 16.2.1849)
  (5.11.1849 — 13.7.1857), картузианец
 Sede vacante (1857 — 1867)
  (27.3.1867 — 27.10.1871), назначен архиепископом Сиены
  (27.10.1871 — 1.2.1883)
  (15.3.1883 — 27.3.1885), назначен титулярным епископом Оропуса
  (27.3.1885 — 18.8.1908)
  (29.4.1909 — 7.10.1915)
  (6.12.1915 — 6.2.1932), назначен архиепископом Пизы
  (13.3.1933 — 19.9.1953)

Кафедра Прато 
  (7.7.1954 — 7.12.1991)
  (7.12.1991 — 29.09.2012)
 Франко Агостинелли (с 29 сентября 2012 года)

Статистика 
На конец 2004 года из 193 120 человек, проживающих на территории епархии, католиками являлись 186 320 человек, что соответствует 96,5 % от общего числа населения епархии.

|-
| 1970 || 152.700 || 153.000 || 99,8 || 122 || 83 || 39 || 1.251 ||  || 44 || 292 || 55
|-
| 1980 || 178.000 || 179.000 || 99,4 || 140 || 98 || 42 || 1.271 || 1 || 49 || 243 || 76
|-
| 1990 || 189.000 || 190.000 || 99,5 || 140 || 100 || 40 || 1.350 || 1 || 43 || 215 || 85
|-
| 1999 || 184.900 || 191.700 || 96,5 || 136 || 95 || 41 || 1.359 || 8 || 42 || 217 || 85
|-
| 2000 || 185.400 || 192.100 || 96,5 || 129 || 95 || 34 || 1.437 || 8 || 35 || 214 || 85
|-
| 2001 || 185.300 || 192.200 || 96,4 || 128 || 93 || 35 || 1.447 || 10 || 36 || 210 || 85
|-
| 2002 || 185.500 || 192.500 || 96,4 || 140 || 103 || 37 || 1.325 || 10 || 38 || 227 || 85
|-
| 2003 || 185.500 || 192.500 || 96,4 || 143 || 106 || 37 || 1.297 || 12 || 38 || 227 || 85
|-
| 2004 || 186.320 || 193.120 || 96,5 || 145 || 110 || 35 || 1.284 || 12 || 36 || 230 || 85
|}

Источники 
 Annuario pontificio за 2011 год и предыдущие годы на сайте , страница 
 Pius Bonifacius Gams, Series episcoporum Ecclesiae Catholicae, Leipzig 1931, p. 751 
 Konrad Eubel, Hierarchia Catholica Medii Aevi, vol. 4 , p. 281 
 Булла Redemptoris nostri, в Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum pontificum Taurinensis editio, Vol. XV, pp. 727–731 
 Декрет Ex officio divinitus, AAS 8 (1916), p. 404 
 Булла Clerus populusque, ASS 46 (1954), p. 390 
 Официальный сайт епархии
 Границы епархии на сайте gcatholic.org

См. также 
 Прато
 Собор Святого Стефана (Прато)

Прато
Прато
Прато